Malachor V es un mundo ficticio del videojuego Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Era un planeta situado en las Regiones Desconocidas, cerca del espacio que sería del Remanente Imperial y en la frontera más lejana del original Imperio Sith. Es seguro que excursiones sith descubrieron el planeta y construyeron en él una Academia con todo su conocimiento original, la Academia Trayus. El planeta tenía un aura del Lado Oscuro superior a la mayoría de los planetas.

Descripción del planeta
Era una bola de piedra y metal, con erupciones venenosas y tormentas, rodeado por anomalías gravitatorias y niebla verdosa y grisácea.

El Maestro Jedi humano Revan descubrió el planeta el primer año de los tres que duraron las Guerras Mandalorianas. Le acompañaba el jedi Malak. Revan se dio cuenta de que aquel descubrimiento era la prueba de que el Imperio Sith llegaba más allá del Borde Medio. Revan observó que contenía tanta información como cualquier otro antiguo mundo sith excepto con una diferencia. Los conocimientos de otros planetas se habían perdido o destruido, pero en Malachor estaban intactos. Así fue como Revan supo del mundo Korriban. Allí Revan percibió el aura del Lado Oscuro e intentó utilizarla contra el ejército mandaloriano. Revan no pretendía sumirse en el Lado Oscuro, solo utilizarlo desde la luz.

En él se produjo la batalla final y más sangrienta entre jedi y mandalorianos durante las Guerras Mandalorianas, el tercer año de estas. Revan utilizó los restos de la flota republicana para atraer a los mandalorianos a aquel planeta, que ellos tenían prohibido visitar. En ella el jedi Revan utilizó el Lado Oscuro del planeta para seducir a los soldados que le eran menos leales y a los jedi y los convirtió en su ejército, cambiando el curso de la batalla a su favor. Después derrotó en un duelo cuerpo a cuerpo a Lord Mandalore, el Último y lo mató. Además se construyó en el planeta un Generador de Masa que arrasó parte de las tropas republicanas y a todos los mandalorianos. El planeta fue el elegido poco después por la República para desarmar a todos los mandalorianos. Al utilizar la energía del reverso tenebroso, Revan se sumió en lado oscuro y atrajo a su ejército jedi a la Academia y les enseñó la cultura Sith.

Hablando del planeta se puede decir que se llenó de muertos y naves derruidas. Los bombardeos restaron masa al planeta creando pequeños archipiélagos de asteroides mezclados con restos de naves que orbitaban el planetoide deforme que era Malachor. El cielo se llenó de polvo y aumentaron las tormentas eléctricas, de gas y los terremotos de la deformada superficie negra. Entre los cráteres solo sobrevivió una especie. La bestia de las tormentas, bípeda, carnívora y ovípara.

Cinco años después acabó la Guerra Civil Jedi y Revan volvió a la luz. Viajó a Malachor a investigar que pasó en realidad. Cuando abandonó el planeta llegó su antigua maestra, Kreia, que se pasó al Lado Oscuro tras visitar la Academia y entrenó a numerosos sith. Pero fue expulsada por sus aprendices y el planeta quedó vacío hasta que meses después Kreia volvió y un exiliado humano jedi la venció y utilizando la energía de algunas naves estrelladas detonó el núcleo planetario y reventó el planeta en una bola verde que lo separó en tres planetoides que se fueron desintegrando gradualmente.

Planetas de Star Wars

en:List of Star Wars planets (M–N)#Malachor V
fr:Planètes de Star Wars: Knights of the Old Republic#Malachor V